La verità nascosta (The Water's Lovely) – romanzo del 2006 di Ruth Rendell
La verità nascosta (Missing Pieces) – film del 2000 diretto da Carl Schenkel
La verità nascosta (La cara oculta) – film del 2011 diretto da Andrés Baiz